Ка́мень-Рыболо́в — железнодорожная станция как населённый пункт в Ханкайском районе Приморского края России.

География 
Населённый пункт расположен при железнодорожной станции Камень-Рыболов. Фактически является частью села Камень-Рыболов.

Население

История 
С 2004 до 2020 гг. населённый пункт  входил в Камень-Рыболовское сельское поселение.

Инфраструктура 
Железнодорожная станция Камень-Рыболов.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Ханкайского района